Шон Холл (; ) — австралийский кёрлингист.

Играет в основном на позиции .

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото (2006, 2007, 2008, 2012, 2019), серебро (2022).
 : золото (2022).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австралии
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Австралии по кёрлингу